La Gran Finale dei Campionati mondiali di triathlon del 2016 si è tenuta ad Cozumel, Messico in data 11-18 settembre 2016.
La gara maschile è stata vinta dal sudafricano Henri Schoeman, mentre quella femminile dalla bermudiana Flora Duffy.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2016
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2016

Triathlon nel 2016
Campionati mondiali di triathlon